Le projet DVKBuntu  porté par Handy Open Source est une distribution linux basée sous Kubuntu. DVKBuntu a pour but d'être accessible à tous et veut permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder plus facilement à l'informatique.

Historique du projet 
DVKBuntu a commencé en 2018, en voulant appliquer pour une personne mal-voyante des réglages lui permettant d'utiliser au mieux Kubuntu. Au début, ces paramètres s'appliquaient par un script Shell.

Ensuite, le projet se complexifiant, un dépôt d'archives a été ouvert sur launchpad. Des fichiers ISO ont commencé à être distribués à ce moment-là.  

Ces fichiers ISO ont durant un temps été générés grâce à Linux From Scratch puis grâce au logiciel Cubic.  

Au départ les fichiers ISO étaient hébergés sur Google Drive, puis sur SourceForge et aujourd'hui ils sont hébergés directement sur le site de l'association.

Actuellement, DVKBuntu a un site web.

Le projet est libre et open source. Les codes sources du projet ont d'abord été hébergés sur Framagit (où ils ne sont plus maintenus à jour), puis sur GitHub.

Organisation 
Pour faciliter les échanges à distance, l'utilisation du logiciel de tchat Discord a été mise en place.

Une association loi 1901 nommée Handy Open Source a été créée en septembre 2019 afin de supporter le développement du projet, en finançant l'hébergement des différents sites web de DVKBuntu, ou en réservant les noms de domaines associés.

Moyen d'accessibilité 
 Un bureau et interface simple et ergonomique.
 Un thème de bureau avec de forts contrastes.
 Un menu d'accueil simple avec de gros boutons pour avoir les fonctions de base directement au démarrage.
 Un véritable menu avec un effet de zoom au survol de l'item ou de la catégorie choisie.
 Une vocalisation de l'interface du bureau.
 Une vocalisation de l'outil d'installation de la distribution, Ubiquity.
 L'intégration de l'assistant vocal NoComprendo développé par BeRoot.

Annexes

Références

Liens externes 

 www.handy-open-source.org

Linux
Distribution Linux
Accessibilité numérique